Jacques Aubert peut désigner :
 Jacques Aubert (1500?-1587), médecin français ;
 Jacques Aubert (1689-1753), musicien français ;
 Jacques Aubert (1916-1995), entomologiste suisse ;
 Jacques Aubert (1932-2020), angliciste français.